Софі́я Дани́лівна (1244—1290) — руська князівна, графиня Шварцбурзька і Бланкенбурзька (1263—1290). Представниця дому Романовичів, гілки Волинських Мономаховичів із династії Рюриковичів. Донька руського короля Данила і галицької князівни Анни. Дружина шварцбурзького графа Генріха V.

Імена 
 Софі́я Данилівна — в українській історіографії з патронімом.
 Софі́я Шва́рцбурзька ) — у західній історіографії за титулом чоловіка.
 Софі́я Шва́рцбург-Бланкенбу́рзька ) — у західній історіографії за титулом чоловіка.
 Софія Ру́ська () — у німецьких джерелах за назвою країни.

Біографія  
Софія народилася близько 1244 року. Вона була донькою руського короля Данила і галицької князівни Анни, доньки галицького князя Мстислава Удатного. По батьківський лінії князівна була нащадком великих київських князів Романа і Мстислава, а також візантійського імператора Ісаака II Ангела. По лінії матері її прадідами були новгородський князь Мстислав Ростиславич та половецький хан Котян.

1259 року Софію видали заміж за Генріха V, графа Шварцбург-Бланкенбургського. Вінчання проходило у Бланкенбурзі.

Сім'я 

 Батько: 
 Брати і сестри:
 
 
 
  
 
 
 
  — ? Володимир
 
 Чоловік: Генріх V, граф Шварцбург-Бланкенбургський
 Генріх VII, граф Шварцбург-Бланкенбургський ( 11.11.1324).
 Ютта, графиня Шварцбург-Бланкенбургська (1277—10.05.1329).

Родовід

Примітки

Бібліографія

Джерела

Монографії, статті 
 
 
 Грушевський, М. Історія України-Руси. Київ, 1993, Т. 3.
 Baumgarten, N. Généalogies et mariages occidentaux des Rurikides Russes du X-e au XIII-е siècle // Orientalia Christiana. Т. IX, № 35, Roma, 1927.

Посилання 
 Sofie von Halicz 

Народились 1244
Романовичі
Руські князівни